Ferrigni är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Pietro Coccoluto Ferrigni (1836–1895) italiensk författare
 Mario Ferrigni (1878–1943), italiensk journalist

Italienska efternamn